Das folgende ist eine Liste der Kunstwerke des italienischen Künstlers Caravaggio in chronologischer Reihenfolge.

Liste der Kunstwerke

Literatur

Einzelnachweise 

Michelangelo Merisi da Caravaggio
Caravaggio